Zlatá Olešnice může být:
 Zlatá Olešnice (okres Jablonec nad Nisou) – obec v Libereckém kraji (s kostelem sv. Martina)
 Zlatá Olešnice Návarovská
 Zlatá Olešnice Semilská
 Zlatá Olešnice (okres Trutnov) – obec v Královéhradeckém kraji (s kostelem sv. Kateřiny)
 Zlatá Olešnice (potok) – potok v okrese Trutnov